Coppa del Re 2018-2019 – edizione del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Re 2018-2019 – edizione del torneo di calcio a 5 spagnolo
 Coppa del Re 2018-2019 – edizione del torneo di pallavolo spagnolo